Van Rijn kan betrekking hebben op onder andere de volgende personen:

 Rembrandt van Rijn
 Titus van Rijn
 Marjon van Rijn
 Willem van Rijn
 Elle van Rijn
 Wouter van Rijn
 Dick van Rijn
 Leni van Rijn-Vellekoop, oud-Tweede Kamerlid
 Hermanus Bernardus Jacobus van Rijn
 Martin van Rijn,  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte II